Маск () — англійське прізвище.

Персоналії 
Відомі носії прізвища:
 Джастін Маск — канадська письменниця.
 Ілон Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер.
 Кімбал Маск — канадсько-американський підприємець та венчурний капіталіст південноафриканського походження.
 Мей Маск — південно-африканська та канадська модель і дієтолог.
 Тоска Маск —  американська режисерка, сестра підприємців Ілона та Кімбала Масків.
Англійські прізвища